6. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów odbyły się we wrześniu 1993 roku w hiszpańskiej Walencji. Zawodniczki startowały w dziewięciu kategoriach wagowych. Mężczyźni rywalizowali w odrębnych zawodach.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie IWRP 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1993 w sporcie